Об'єкти NGC
Лебідь (сузір'я)
Галактики